De Engelse schrijfwijze voor Karamel.
 Caramel (film), een Libanese film uit 2007.